Вальдет Скендер Рама (; ) — албанский футболист, этнический косовский албанец, нападающий клуба «Вупперталь».

Клубная карьера 
Свою профессиональную карьеру Рама начал в Германии, выступая в сезоне 2008/09 за клуб «Ингольштадт 04», выступающий во второй Бундеслиге. Он 32 раза выходил на поле в футболке немецкого клуба, из них 29 матчей начинал в основе. Вальдет Рама забил два мяча. На следующий сезон он сменил клубную прописку и отправился в клуб «Ганновер 96», однако выступал за молодежную команду «Ганновер 96 2».

В целом, начиная с сезона 2009/10, Вальдет Рама провел за основную и молодежную команды «Ганновер 96» тридцать один матч и забил всего один мяч. Однако его дела пошли заметно в гору после того как в сезоне 2011/12 присоединился к клубу «Эребру», своем дебютном сезоне Вальдет забил 8 мячей в 29 матчах чемпионата. В 2013 году подписал контракт с «Вальядолидом».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Реал Вальядолида
 
 
 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Эребру»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Вюрцбургер Киккерс»
Игроки ФК «Яньбянь Фудэ»
Игроки ФК «Кукеси»
Игроки ФК «Меппен»
Игроки ФК «Вупперталь»